

Клоуверленд — місто в окрузі Дуглас, штат Вісконсин
 Клоуверленд — місто в окрузі Вілас, штат Вісконсин